Két ütközet ismert e néven:
 
 Neerwindeni csata (1693): A pfalzi örökösödési háború során 1693. július 29-én lezajlott ütközet a Luxembourg marsall vezette francia királyi és a Orániai Vilmos holland helytartó által vezetett holland–angol szövetség csapatai között, amely a franciák győzelmével végződött. Nevezik landeni csatának is.
 Neerwindeni csata (1793): Az első koalíciós háború során, 1793. március 18-án lezajlott ütközet a Frigyes Józsiás szász–coburg–saalfeldi herceg által vezetett Habsburg császári haderő és a Charles-François Dumouriez által vezetett francia forradalmi hadsereg között, amely a császáriak győzelmével zárult, ennek eredményeképpen a franciák kiürítették az elfoglalt Osztrák-Németalföldet.